Televisão noturna, também conhecida como late-night television em inglês
 Late-night talk show, tipo de programa de entrevistas televisivo
 Late Night (NBC), franquia de talk shows da rede norte-americana NBC
 "Late Night" é uma canção de Syd Barrett, a última faixa do seu álbum The Madcap Laughs
 The Sims 3: Late Night, um pacote de expansão para o jogo The Sims 3

Desambiguações de televisão